Andriy Kovalenko (1970-), joueur de water-polo ukrainien, naturalisé australien
 Andreï Kovalenko (1970-), joueur de hockey sur glace russe